Боју има више значења:

 Боју (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Боју (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Боју (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији